Joker pode se referir a:
 Curinga (baralho), carta de baralho
 Joker (DC Comics), personagem 
 Joker (filme), com Joaquin Phoenix

Desambiguação